Skubiszewski – polskie nazwisko. Według danych z lat 90 XX wieku Polskę zamieszkiwało 693 osoby o tym nazwisku.

Znane osoby noszące nazwisko Skubiszewski 
 Feliks Skubiszewski (1895-1981) – chirurg, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 Krzysztof Skubiszewski (1926–2010) – polski polityk i naukowiec
 Piotr Skubiszewski (ur. 1931) – historyk sztuki

Przypisy 

Polskie nazwiska